

Pessoas
Alfred Kinsey - entomologista e zoólogo norte-americano, também conhecido como o Pai da Sexologia

Filmes
Kinsey (filme) (br: Kinsey - Vamos Falar de Sexo / pt: Relatório Kinsey) - filme americano de 2004 sobre a vida de Alfred Charles Kinsey

Geografia
Cabo Kinsey
Kinsey (Montana), uma comunidade no estado de Montana
Desambiguação